

Cinema 
 The Dark Room – film del 1982 diretto da Paul Harmon
 Darkroom – film del 1989 diretto da Terrence O'Hara e Nico Mastorakis
 The Darkroom – film del 2006 diretto da Michael Hurst

Letteratura 
 La stanza di Savitri (The Dark Room) – romanzo di R. K. Narayan del 1938
 La stanza al buio (The Dark Room) – romanzo di Minette Walters del 1995
 La camera oscura (The Dark Room) – romanzo di Rachel Seiffert del 2001

Musica 
 Darkroom  – traccia dell'album McCartney II di Paul McCartney del 1980
 Dark Room – album dei The Angels del 1980
 Dark Room  – traccia dell'album Amen dei Baustelle del 2008
 Dark Room – album di Michele Morrone del 2020

Teatro 
 La camera buia (The Dark Room) – atto unico di Tennessee Williams del 1956

Televisione 
 La camera oscura (Darkroom) – serie televisiva statunitense del 1981
 The Dark Room – serie televisiva del 1999 diretta da Graham Theakston
 The Dark Room – film per la televisione del 2007 diretto da Bruce McDonald 
 Sorelle (Dark Room) – episodio della quinta stagione di CSI: Miami

Altro 
 Dark room – stanza o serie di stanze in un sex club